Montclar hace referencia a varios artículos:

Localidades en España
 Montclar (Barcelona), municipio;
 Montclar de Urgel, población del municipio de Agramunt, provincia de Lérida;

Comunas en Francia
 Montclar (Alpes de Alta Provenza)
 Montclar (Aude)
 Montclar (Aveyron)